Il singolare  del Tashkent Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Baghdatis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Karol Beck ha battuto in finale Gilles Müller 6–7(4), 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Somdev Devvarman (secondo turno)
  Frederico Gil (secondo turno)
  Dustin Brown (semifinali)

 Karol Beck (campione)
 Konstantin Kravčuk (primo turno)
 Gilles Müller (finale)
 Andreas Haider-Maurer (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Challenger 2010